Никола́й Суха́нов: Суханов, Николай Евгеньевич (1852—1882) — русский революционер-народоволец.
 
 
 Суханов, Николай Петрович (1886—1938) — эсер, унтер-офицер, делегат Всероссийского учредительного собрания.